Pleasant Plain kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Pleasant Plain (Iowa)
Pleasant Plain (Ohio)